Le cabinet Merkel () peut désigner ces gouvernements fédéraux allemands :

le cabinet Merkel I, au pouvoir entre 2005 et 2009 ; 
 le cabinet Merkel II, au pouvoir entre 2009 et 2013 ; 
 le cabinet Merkel III, au pouvoir entre 2013 et 2018 ; 
 le cabinet Merkel IV, au pouvoir entre 2018 et 2021.